Concílio de Latrão pode designar um dos cinco concílios ecuménicos do cristianismo realizados na Arquibasílica de São João de Latrão, em Roma:

 Primeiro Concílio de Latrão — em 1123, o nono concílio ecuménico, debateu a questão das investiduras, ponto fulcral da reforma gregoriana

 Segundo Concílio de Latrão — em 1139, o décimo concílio ecuménico, pôs fim ao cisma do antipapa Anacleto II

 Terceiro Concílio de Latrão — em 1179, o décimo-primeiro concílio ecuménico, estabeleceu as normas para a eleição do papa

 Quarto Concílio de Latrão —  em 1215, o décimo-segundo concílio ecuménico, condenou o catarismo, definiu a transubstanciação e impôs a obrigação da assistência à missa pascal

 Quinto Concílio de Latrão — de 1512 a 1517, o décimo-oitavo  concílio ecuménico, o último antes da Reforma Protestante

Desambiguação
Concílios